Michael Rogers peut désigner :

  (1932-2006), ornithologue britannique ;
  (1964-), acteur canadien ;
 Michael Rogers (1979-), coureur cycliste australien.

Voir aussi 

 Michael Rogers Oldfield Thomas (1858-1929), mammalogiste britannique
 Michael S. Rogers (1959 ou 1960-), militaire américain